

Діерфілд — місто, штат Канзас
 Діерфілд — місто, штат Массачусетс
 Діерфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Діерфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Діерфілд — місто в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Діерфілд — місто в окрузі Вошара, штат Вісконсин
 Діерфілд — селище, штат Іллінойс
 Діерфілд — селище, штат Мічиган
 Діерфілд — селище, штат Міссурі
 Діерфілд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Діерфілд Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Діерфілд Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Діерфілд — селище, штат Вісконсин
 Діерфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Діерфілд — переписна місцевість, штат Вірджинія